Pepe Marchena es un nombre artístico que puede referirse a

 Pepe Marchena (1903-1976), nombre artístico del cantaor flamenco español José Tejada Martín.
 Pepe Marchena (1941-2007), bailaor flamenco español.